Коттен — фамилия. Известные носители:
 Джозеф Коттен (1905—1994) — американский актёр.
 Камилль Коттен (род. 1978) — французская актриса.
 Михаил Коттен (1870—1917) — полковник, начальник московского, затем петербургского охранного отделения. 
 Софи Коттен (урождённая Софи Ристо, в замужестве г-жа Мари Коттен, 1770—1807) — французская писательница.

Населённые пункты:
 Коттен — деревня в Верхней Лужице в общине Виттихенау, Германия

См. также 
 Котен (значения)